Taseq Amitsukujooq bezeichnet:
 Taseq Amitsukujooq (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Taseq Amitsukujooq (See, Kangaatsiaq), See im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland